A 12.ª temporada de RuPaul's Drag Race estreou em 28 de fevereiro e terminou em 29 de maio de 2020, no canal VH1, nos Estados Unidos, e contou com 13 concorrentes. O VH1 renovou RuPaul's Drag Race e RuPaul's Drag Race: All Stars para a décima segunda e quinta temporada respectivamente em 19 de agosto de 2019. No momento da renovação a franquia Drag Race havia rendido ao VH1 um total de 14 indicações ao Emmy. As chamadas de elenco foram abertas em janeiro de 2019, enquanto o elenco foi revelado pela vencedora da décima primeira temporada, Yvie Oddly, em 23 de janeiro de 2020. Após revelações de má conduta sexual por parte da concorrente Sherry Pie, ela foi desqualificada do programa e amplamente editada na transmissão norte-americana, embora as versões estrangeiras tenham mantido a edição original. A vencedora da décima segunda temporada de RuPaul's Drag Race foi Jaida Essence Hall, com Gigi Goode e Crystal Methyd como vice-campeãs, e Heidi N Closet foi eleita Miss Simpatia.

Concorrentes 
As idades, nomes, e cidades indicadas pertencem a época das filmagens. (2019)

Progresso das Participantes 
{|class="wikitable" border="2" class="wikitable" style="text-align:center;font-size:96%"
!Participante!!1!!2!!3!!4!!5!!6!!7!!8!!9!!10!!11!!12!!13!!14
|-
|nowrap| Jaida Essence Hall
|bgcolor="darkgray" colspan="1"|
| style="background:darkblue" |
|SALVA
|style="background:lightblue;" |BOM
|style="background:cornsilk;" | SALVA
|SALVA
|SALVA
|style="background:lightblue;" |BOM
|style="background:royalblue;" |
|style="background:royalblue;" |
|style="background:tomato;"|DUBLOU
|style="background:lightblue;" |BOM
| style="background:gainsboro;" |Convidada
| style="background:#D4AF37;" |Vencedora
|-
|Gigi Goode
| style="background:yellow ;" |TOP 2
| style="background:darkgray;" |
|SALVA
| style="background:royalblue;" |
| style="background:lightblue;" |BOM
| style="background:royalblue;" |
| style="background:royalblue;" |
| style="background:lightpink;" |RUIM
| style="background:lightpink;" |RUIM
|style="background:cornsilk;" | SALVA
| style="background:cornsilk;" |SALVA
| style="background:royalblue;" || style="background:gainsboro;" |Convidada
| style="background:silver;" |Finalista|-
| Crystal Methyd|style="background:cornsilk;" | SALVA
|bgcolor="darkgray" colspan="1"|
|style="background:lightpink;"|RUIM
|SALVA
|style="background:cornsilk;" | SALVA
|style="background:lightpink;"|RUIM
|style="background:lightblue;" |BOM
|style="background:lightblue;" |BOM
|style="background:lightblue;" |BOM
|style="background:lightblue;" |BOM
|style="background:royalblue;" ||style="background:tomato;"|DUBLOU
| style="background:gainsboro;" |Convidada
| style="background:silver;" |Finalista|-
|Sherry Pie 
|bgcolor="darkgray" colspan="1"|
|style="background:yellow ;"|TOP 2
|style="background:royalblue;" ||SALVA
|style="background:royalblue;" ||style="background:lightblue;" |BOM
|SALVA
|style="background:lightpink;"|RUIM
|style="background:cornsilk;" | SALVA
|style="background:lightblue;" | BOM
|style="background:lightpink;"|RUIM
|style="background:maroon;"||bgcolor="darkgray" colspan="2"|
|-
|Jackie Cox|style="background:lightblue;" |BOM
| colspan="1" bgcolor="darkgray" |
| style="background:lightblue;" |BOM
|SALVA
| style="background:lightblue;" |BOM
| style="background:lightblue;" |BOM
| style="background:lightpink;" |RUIM
| style="background:lightblue;" |BOM
| style="background:tomato;" |DUBLOU
| style="background:hotpink;" |DUBLOU
| style="background:lightblue;" |BOM
| style="background:red;" |ELIM| style="background:gainsboro;" |Convidada
| style="background:gainsboro;" |Convidada
|-
|Heidi N Closet| style="background:lightpink;" |RUIM
| colspan="1" bgcolor="darkgray" |
| style="background:lightblue;" |BOM
|SALVA
| style="background:tomato;" |DUBLOU
|SALVA
| style="background:tomato;" |DUBLOU
| style="background:royalblue;" || style="background:lightblue;" |BOM
| style="background:hotpink;" |DUBLOU
| style="background:red;" |ELIM| colspan="1" bgcolor="darkgray" |
| style="background:gainsboro;" |Convidada
| style="background:aqua;" | Miss S
|-
|Widow Von'Du| style="background:darkblue" || colspan="1" bgcolor="darkgray" |
|SALVA
|SALVA
| style="background:lightblue;" |BOM
|SALVA
|SALVA
| style="background:tomato;" |DUBLOU
| style="background:red;" |ELIM| colspan="3" bgcolor="darkgray" |
| style="background:gainsboro;" |Convidada
| style="background:gainsboro;" |Convidada
|-
|Jan| colspan="1" bgcolor="darkgray" |
| style="background:lightblue;" |BOM
|SALVA
|SALVA
| style="background:lightblue;" |BOM
|SALVA
| style="background:lightblue;" |BOM
| style="background:red;" |ELIM| colspan="4" bgcolor="darkgray" |
| style="background:gainsboro;" |Convidada
| style="background:gainsboro;" |Convidada
|-
|Brita|style="background:lightblue;" |BOM
| colspan="1" bgcolor="darkgray" |
|SALVA
| style="background:tomato;" |DUBLOU
| style="background:lightpink;" |RUIM
| style="background:tomato;" |DUBLOU
| style="background:red;" |ELIM| colspan="5" bgcolor="darkgray" |
| style="background:gainsboro;" |Convidada
| style="background:gainsboro;" |Convidada
|-
|Aiden Zhane| colspan="1" bgcolor="darkgray" |
| style="background:lightblue;" |BOM
|SALVA
| style="background:lightpink;" |RUIM
| style="background:lightblue;" |BOM
| style="background:red;" |ELIM| colspan="6" bgcolor="darkgray" |
| style="background:gainsboro;" |Convidada
| style="background:gainsboro;" |Convidada
|-
|Nicky Doll| style="background:lightpink;" |RUIM
| colspan="1" bgcolor="darkgray" |
| style="background:tomato;" |DUBLOU
| style="background:lightblue;" |BOM
| style="background:red;" |ELIM| colspan="7" bgcolor="darkgray" |
| style="background:gainsboro;" |Convidada
| style="background:gainsboro;" |Convidada
|-
|Rock M. Sakura| colspan="1" bgcolor="darkgray" |
| style="background:lightpink;" |RUIM
|SALVA
| style="background:red;" |ELIM| colspan="8" bgcolor="darkgray" |
| style="background:gainsboro;" |Convidada
| style="background:gainsboro;" |Convidada
|-
|Dahlia Sin| colspan="1" bgcolor="darkgray" |
| style="background:lightpink;" |RUIM
| style="background:red;" |ELIM| colspan="9" bgcolor="darkgray" |
| style="background:gainsboro;" |Convidada
| style="background:gainsboro;" |Convidada
|-
|}

 A participante foi coroada a vencedora de RuPaul's Drag Race.
 A participante foi eliminada na última rodada do Lipsync For The Crown.
 A participante foi eleita Miss Simpatia pelas concorrentes da temporada.
 A competidora ficou entre as duas melhores, dublou, e venceu o desafio da semana.
 A competidora ficou entre as duas melhores, dublou, mas perdeu.
 A participante foi considerada a melhor no desafio e foi a vencedora da semana.
 A participante teve um bom desempenho, mas não venceu o desafio.
 A participante estava no grupo vencedor, mas não foi a vencedora do desafio.
 A participante teve um médio desempenho e foi declarada salva das críticas dos jurados.
 A participante recebeu críticas mistas dos jurados, ou não estava no time vencedor, e foi declarada salva.
 A participante teve um desempenho ruim, mas foi salva da eliminação.
 A participante foi uma das piores e dublou pela sua vida, mas venceu e permaneceu no jogo.
 A participante foi uma das piores e dublou pela sua vida, mas venceu e permaneceu no jogo após um "Shantay Duplo".
 A participante foi uma das piores e dublou pela sua vida, mas foi eliminada.
 A participante foi declarada salva, avançou para a final, mas foi desclassificada da competição.
 A participante retornou como convidada para o episódio da reunião e da final.

 As participantes ganharam o mini-desafio da semana que fazia parte do desafio principal.

 A participante ganhou o mini-desafio e recebeu prêmio ou vantagem no desafio da semana.

 As participantes ganharam o mini-desafio e atribuíram os papéis no desafio de atuação.NOTAS'• Episódio 2 : Após a finalização da produção da temporada, tornou-se público uma conduta indevida da participante Sherry Pie. Poucas horas antes do Episódio 2 ir ao ar, a produção do reality show anunciou a sua desclassificação. Também foi anunciado que o programa seria exibido normalmente e que ela não apareceria no episódio final, que reúne todas as queens da competição.

• Episódio 6: Gigi Goode se tornou a segunda participante a ganhar o Snatch Game e o Ball de sua temporada regular, sendo Aquaria a primeira.

• Gigi Goode tornou-se a primeira queen a ter 4 vitórias e nunca dublar por sua vida em uma temporada regular.

 Histórico de Lip Sync 

 A participante foi declarada vencedora do Lip-Sync.
 A participante foi eliminada após primeira vez entre as piores.
 A participante foi eliminada após segunda vez entre as piores.
 A participante foi eliminada após sua terceira vez entre as piores.
 A participante foi eliminada após sua quarta vez entre as piores.
 A participante foi eliminada no Lip-Sync For The Crown, ficando em 2/3° lugar.
 A participante foi declarada salva, avançou para a final, mas foi desclassificada da competição.As três competidoras avançaram para o lip-sync final''.

Episódios

Convidados e Jurados especiais 
Os participantes convidados apenas aparecem em uma parte do episódio, eles não são jurados no palco principal.

Temporadas de RuPaul's Drag Race
2020 na televisão nos Estados Unidos